Римские императорские монеты
Римские провинциальные монеты 
Древнеримские монеты

См. также 
Монетная система Римской республики